Фрежюс (фр. Fréjus) — многозначный термин; топоним.

 Фрежюс — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег.
 Фрежюс — кантон во Франции, в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.

См. также 
 Мон-Сенисский туннель